Mitzschke ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Mitzschke (1853–1920), deutscher Archivar und Historiker
 Rudolf Mitzschke (1924–1981), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Mietzschke
 Mitschke